«Сиэ́тл Са́ундерс» () — бывший американский футбольный клуб из города Сиэтл, штата Вашингтон. Был основан в 1994 году как член , на тот момент высшего дивизиона футбола в США. С 1996 года выступал в лигах второго уровня. Клуб прекратил существование в 2008 году, когда на его базе был создан современный клуб MLS «Сиэтл Саундерс».

История 
Клуб был образован в 1994 году и назван в честь команды «Сиэтл Саундерс», выступавшей в период с 1974 по 1983 годы в Североамериканской футбольной лиге.

В 1994 году «Сиэтл Саундерс» стал победителем регулярного сезона . В  и  выиграл четыре чемпионских титула — в 1995, 1996, 2005 и 2007 годах, и дважды становился победителем регулярного сезона — в 2002 и 2007 годах.

В 2006 году «Сиэтл Саундерс» заключил соглашение о партнёрстве с клубом Английской футбольной лиги «Кембридж Юнайтед».

13 ноября 2007 года MLS объявила о выборе Сиэтла для расположения новой франшизы лиги, которая начнёт выступление в 2009 году. Владелец «Сиэтл Саундерс» Эдриан Ханауэр стал одним из совладельцев будущей команды наряду с Дрю Кэри, Полом Алленом и мажоритарным акционером Джо Ротом. 6 апреля 2008 года было объявлено, что новый клуб сохранит название «Сиэтл Саундерс». Для предыдущего «Сиэтл Саундерс» сезон 2008 стал последним.

Стадион 
В 1994 году в период начала своего существования «Сиэтл Саундерс» провёл несколько домашних игр на крытой арене «Такома Доум» в Такоме. После этого клуб начал выступать на Мемориальном стадионе Сиэтла. 28 июля 2002 года клуб провёл матч на «Куэст Филд», ставший первым спортивным мероприятием на новопостроенном стадионе. В 2003 году «Сиэтл Саундерс» переехал на «Куэст Филд» на постоянной основе. Большую часть сезона 2008 клуб провёл на «Старфайр Спортс Комплекс» в Такуиле, северном пригороде Сиэтла.

Список тренеров 
  Алан Хинтон (1994—1995)
  Нил Мегсон (1996—2000)
  Берни Джеймс (2001)
  Брайан Шмецер (2002—2008)

Достижения 
 Чемпион лиги (4): 1995, 1996, 2005, 2007
 Победитель регулярного чемпионата (3): 1994, 2002, 2007

Статистика выступлений

Примечания 

Футбольные клубы США, прекратившие существование
Спортивные клубы Сиэтла